Mittmann ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg-Peter Mittmann (* 1962), deutscher Komponist und Musiktheoretiker
 Nils Mittmann (* 1979), deutscher Basketballspieler
 Otfrid Mittmann (* 1908) deutscher Biostatistiker
 Paul Mittmann (1868–1920), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Siegfried Mittmann (1933–2022), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Ulrike Mittmann (* 1961), deutsche evangelische Theologin
 Volker Mittmann (* 1967), deutscher Hörfunkmoderator und Disk Jockey
 Wolfgang Mittmann (1939–2006), deutscher Autor